

Astronomia 
 15939 Fessenden – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Fessenden – centro abitato nella Contea di Wells, Stato del Dakota del Nord, Stati Uniti d'America

Persone 
 Larry Fessenden – attore, produttore cinematografico, scrittore e regista statunitense
 Reginald Fessenden – inventore canadese